Godchaux ist der Familienname folgender Personen:

 Donna Godchaux (* 1945), Sängerin bei den Grateful Dead
 Keith Godchaux (1948–1980), Teilzeitkeyboarder bei den Grateful Dead
 Roger Godchaux (1878–1958), französischer Maler und Bildhauer